De nombreuses églises ont été consacrées sous le vocable de saint Vincent de Paul. Parmi elles, on trouve :

l'église Saint-Vincent-de-Paul d'Anderlecht (Bruxelles).

l'église Saint-Vincent-de-Paul de Sarajevo.

l'église Saint-Vincent-de-Paul de Blois ;
 l'église Saint-Vincent-de-Paul de Boulogne-sur-Mer ;
 l'église Saint-Vincent de Paul du Havre ;
 l'église Saint-Vincent de Paul de Lille ;
 l'église Saint-Vincent de Paul de Lyon ;
 l'église Saint-Vincent-de-Paul de Marseille ;
 l'église Saint-Vincent de Paul de Metz (quartier du Sablon) ;
 l'église Saint-Vincent-de-Paul de Mont-de-Marsan ;
 l'église Saint-Vincent-de-Paul de Paris (10 arrondissement) ;
 l'église Saint-Vincent-de-Paul de Reims ;
 l'église Saint-Vincent-de-Paul de Rolbing ;
 l'église Saint-Vincent-de-Paul de Sotteville-lès-Rouen ;
 l'église Saint-Vincent-de-Paul de Strasbourg;
 l'église Saint-Vincent-de-Paul de Villepinte.

l’église Saint-Vincent-de-Paul de New York.

Voir aussi